Болатчи — название населённых пунктов.

 Болатчи — прежнее название села Прямое в Красногвардейском районе Крыма.
 Болатчи — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Болатчи — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.

См. также 
 Расс-Болатчи
 Бек-Болатчи